

В математике 
 6-е пятиугольное число
 6-е число Моцкина.
 3-е восемнадцатиугольное число
 9-е триморфное число
 14-е счастливое число
 251 = 2 251 799 813 685 248

В науке 
 Атомный номер сурьмы.

В других областях 
 51 год.
 51 год до н. э.
 1951 год.
 ASCII-код символа «3».
 51 мм — диаметр пожарного рукава.
 51 — Код субъекта Российской Федерации и Код ГИБДД-ГАИ Мурманской области.
 Зона 51 секретная база ВВС США расположенная в Неваде.
 Код 51. Новая эра (книга, автор: Грегори Кравински)

См. также 
 Пятьдесят первый штат

Примечания

Литература 
 

Триморфные числа